() — роман французької письменниці Колетт 1920 року.
 Шері (фільм, 1950) — французький фільм реж. П'єра Бійона за романом Колетт.
 Шері (фільм, 2009) — фільм Стівена Фрірза, екранізація однойменного роману Колетт.

Топонім 

 Шері — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер.